Белозёрский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Белозёрский сельсовет — в Табунском районе Алтайского края.
 Белозерский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.
 Белозёрский сельсовет — в Октябрьском районе Оренбургской области.
 Белозёрский сельсовет — в Гафурийском районе Башкортостана.